Aleksandr Osipow (1899-), polityk
 Aleksandr Osipow (1989-), hokeista